Червени Ујезд може бити:

 Червени Ујезд (Бенешов), насељено мјесто у округу Бенешов, Средњочешки крај, Чешка Република
 Червени Ујезд (Праг-запад), насељено мјесто у округу Праг-запад, Средњочешки крај, Чешка Република